Tongde Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tongde (socken i Kina, lat 23,10, long 106,58), Guangxi, 
 Tongde (socken i Kina, lat 24,46, long 108,42), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar